La Cadena kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Cadena, Veracruz, Papantla, 
 La Cadena, Chiapas, Acacoyagua, 

Robotskapade Mexikoförgreningar